Illusionisten kan syfta på:

 Illusionisten (roman) – en roman från 1965 av den brittiska författaren John Fowles
 Illusionisten (film, 2006) – en amerikansk långfilm från 2006, originaltitel The Illusionist
 Illusionisten (film, 2010) – en animerad film från 2010, regisserad av Sylvain Chomet, originaltite L'Illusionniste

Se även
 Illusionist